Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de McLean () :
 le comté de McLean, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de McLean, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de McLean, situé dans le Commonwealth du Kentucky.